Hermann von Boyen (1771-1848) : général et homme politique prussien
 Jan Boyen (1970- ) : coureur cycliste belge
 Leopold Hermann von Boyen (1811-1886) : général prussien

Autre 

Le SV Yorck Boyen Insterburg : club allemand de football.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme